Davida (bladwespen)
Davida (meisjesnaam)
Davida (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter